Hello Stranger – singolo di Barbara Lewis del 1963
 Hello Stranger – singolo di Yvonne Elliman del 1976, cover dell'omonimo brano di Barbara Lewis
 Hello Stranger – titolo internazionale di Kuan meun ho, film del 2010 diretto da Banjong Pisanthanakun
 Hello! Stranger – serie televisiva sudcoreana
 Hello Stranger – webserie filippina
 Hello Stranger, film del 2023 diretto da April Mullen